Stefano Canzio ist der Name folgender Personen:

* Stefano Canzio (General) (1837–1909), italienischer General
 Stefano Canzio (Regisseur) (1915–1991), italienischer Filmschaffender